Pakoros ist der Name folgender Personen:

 Pakoros I. (63–38 v. Chr.)
 Pakoros II. († 115 v. Chr.)
 Pakoros (Sohn des Vonones II.) († nach 72), Sohn von Vonones II., König von Atropatene
 Aurelios Pakoros, armenischer König von 160 bis 163